

Le mot création peut être employé avec diverses significations :

Religion et courants de pensée 
 La Création se réfère à la création du monde qui trouve diverses explications symboliques dans la Bible.
 Les deux récits de la création dans la Genèse sont décrits dans les chapitres 1 à 3 du livre de la Genèse. 
 La sauvegarde de la Création désigne, dans le langage chrétien, la préservation de l'environnement humain. 
 Le créationnisme est une croyance sur la création et la permanence du monde qui s'oppose à la théorie de l'évolution.
Le créationnisme est aussi un courant de pensée qui admet la théorie de l'évolution mais en refuse la notion de hasard pour l'apparition de la vie, la remplaçant par un Principe.
 La création de cardinaux est l'une des prérogatives du pape qu'il exerce dans une cérémonie liturgique qui a lieu au cours d'un consistoire.

Art 
Création, en arts plastiques, une œuvre réalisée par un artiste :  peinture, sculpture, performance, installation, photographie, vidéo
 Création, dans les arts scéniques (musique et théâtre), est la première interprétation en public — on dit alors de la pièce qu'elle est « créée ».
 La Création (Die Schöpfung) est un oratorio composé par Joseph Haydn vers 1796.
 La Création d'Adam est une célèbre fresque de Michel-Ange.
 Creation Records, un label emblématique de rock indépendant.
 Creation, un développeur anglais de jeux vidéo qui sortit le jeu Stormtrooper en 1988.
 The Creation, un groupe anglais.
 CréaTioN est une shortcom créée en 2012 par Nicolas Galgani.
 La  a inspiré plusieurs artistes.

Cinéma 
 Creation est un film de 1931 qui inspira King Kong.
 Création est un film anglais réalisé par Jon Amiel.

Autre 
 En économie, la création monétaire.
 En physique des particules, la création de matière est l'opposée de l'annihilation.

Voir aussi 
 Ex nihilo